Дми́трий Ма́рков:
 Марков, Дмитрий (род. 1982) — российский фотограф.
 Марков, Дмитрий Андреевич (1864—1938) — галицко-русский политический и общественный деятель, публицист.
 Марков, Дмитрий Валерьевич (род 1975) — белорусский и австралийский прыгун с шестом.

 Марков, Дмитрий Петрович (1904—1979) — советский легкоатлет, тренер и учёный в области спортивной педагогики.
 
 Марков, Дмитрий Фёдорович (1913—1990) — советский литературовед, академик АН СССР.